Турага (кайт. Турагъа, ) — село в Кайтагском районе Дагестана, входит в Киркинскийо сельсовет.

География 
Село Турага расположено на высоте 1170 метра над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты — Урзиг, Шурагат, Варсит, Сурхавкент, Кирки, Улуз.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кайтагского района